Хертек Александр Сагдыевич (1952) — искусствовед, член Союза художников Российской Федерации, член Совета по культуре при Председателе Правительства Республики Тыва, заслуженный деятель искусства Республики Тыва (2007), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2015).

Биография 
А. С. Хертек родился 5 июля 1952 года в городе Кызыле в семье рабочего. В 1969 г., окончив среднюю школу № 7 г. Кызыла, поступил на художественное отделение Кызылского училища искусств. После успешного окончания училища один год проработал художником в Тувинском республиканском краеведческом музее имени 60-ти богатырей. Затем поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, который окончил в 1982 году. Работал преподавателем художественного отделения Кызылского училища искусств, искусствоведом по народному искусству Тувинских художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР, ответственным секретарем Союза художников Тувы, с 1993 года по сей день работает в Национальном музее имени Алдан-Маадыр, возглавляет отдел культуры и искусства.

Деятельность 
С. А. Хертек — грамотный специалист, который тщательно анализирует творчество тувинских художников, мастеров-камнерезов, историю зарождения изобразительного искусства Тувы. Благодаря его многочисленным статьям, осуществлена пропаганда творчества таких известных тувинских художников и камнерезов как В. Л. Тас-оол, С. К. Ланзы, Х. К. Тойбухаа, И. Ч. Салчак, Х. С. Мижит-Доржу, Г. С. Суздальцев, И. П. Туренко, Б. С. Байынды, М. Х. Черзи, Р. А. Аракчаа, К. М. Саая, В. А. Ховалыг, Б. С. Дупчур, С. Ш. Саая. Он является одним из организаторов созданного в 1993 году филиала-музея знаменитой художницы Нади Рушевой. В результате этой подвижнической деятельности удалось создать художественный фонд, состоящий из 350 рисунков Нади Рушевой и 300 картин. С. А. Хертек, как экспозиционер и художник-оформитель, создал много запоминающихся выставок по творчеству Нади Рушевой, её отца Николая Рушева, матери Натальи Ажыкмаа-Рушевой. Проведена большая работа по научному описанию графики Нади Рушевой, живописи Николая Рушева, принимал активное участие в создании многих выставок тувинских и русских художников, проводимых в Национальном музее имени Алдан-Маадыр.

Он выступал с докладами на многих научно-практических конференциях Тувы и России. Он является организатором четвёртого изобразительного конкурса, посвященного 55-летию со дня рождения этой гениальной художницы (2007); передвижной выставки рисунков Нади Рушевой в разных городах Сибири и России: Абакан, Омск, Барнаул, Зеленогорск, Горно-Алтайск, Москва, Улан-Удэ, Новосибирск, Елабуга (2008—2017); регионального конкурса «Как гений чистой красоты…» по изобразительному искусству, литературе и музыке среди школьников Сибири и Тувы, посвященный 60-летию со дня рождения Нади Рушевой (2012); первой научно-практической конференции «Рушевские чтения» (2017). А. С. Хертек — постоянный автор материалов ежегодного историко-краеведческого альманаха «Летопись Тувы», выпускаемого Национальным музеем РТ; более 42 каталогов и буклетов о жизни и творчестве известных художников Тувы, более 140 искусствоведческих статей, которые были опубликованы в ряде республиканских и российских газет и журналов.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Республики Тыва (2007)
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2015)
 Юбилейная медаль в честь 100-летия образования Тувинской Народной Республики (2022)

Примечания 

Родившиеся в 1952 году
Искусствоведы
Члены Союза художников Российской Федерации
Заслуженные деятели искусств Республики Тыва
Заслуженные работники культуры Российской Федерации